Сава — многозначный термин:

Топонимы 
 Сава (Могилёвская область) — агрогородок, Савский сельсовет, Горецкий район, Могилёвская область, Беларусь.
 Сава — село в Болгарии.
 Сава — деревня в Эстонии.
 Сава — коммуна в Италии.
 Сава — коммуна во Франции.
 Сабейское царство или Сава — название древнего государства, правительницей которого была царица Савская. Многие ученые считают, что Сава находилась в Юго-Западной Аравии, где сегодня находится Йеменская Республика. По мнению других это Эфиопия.
  — район Мадагаскара.

Гидронимы 
 Сава — река в юго-восточной Европе, в бывшей Югославии.
 Сава — древняя река на Марсе, впадавшая в кратер Езеро.

Носители, известные по фамилии 
 Сава, Алехандро (1862—1909) — испанский писатель.
 Сава, Девон (род. 1978) — канадский актёр.
 Сава, Йон (1900—1947) — румынский режиссёр.
 Сава, Маруся (1910—2004) — певица (контральто).
 Сава, Факундо (род. 1974) — аргентинский футболист и футбольный тренер.
 Сава, Хомарэ (род. 1978) — японская футболистка.

Носители, известные по имени 
 Сава — сестра Каина, упомянутая Епифанием Кипрским.
 Сава — венгерское женское имя, впервые использованное Ж. Верном в романе «Матиас Шандор».

Другое 
 Подводные лодки типа «Сава» — серия югославских дизель-электрических подводных лодок 1970-х гг.

См. также 
 Савва
 
 Кфар-Сава — город в Израиле
 Сава-Мепен — коммуна во Франции